Йосиповка () — село,
Годовский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122682502. Население по переписи 2001 года составляло 117 человек .

Географическое положение 
Село Йосиповка находится на расстоянии в 1 км от сёл Цецовка и Августовка (Козовский район) и в 1,5 км от села Годов.

История 
 1450 год — дата основания.

Примечания